Särkilahti est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
 (1870-1935), homme politique finlandais
 (mort en 1573), chef de guerre finlandais
 (1860-1940), homme politique finlandais
 (15 siècle), évêque de Turku
 (mort en 1529), étudiant finlandais de Martin Luther

Toponyme

Särkilahti, quartier à Turku
 Särkilahti, village à Savonlinna
 Särkiniemi-Särkilahti, quartier à Kuopio
 Särkilahti, village à Sysmä

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois